Das Tennis Masters Series Paris 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 29. Oktober bis 4. November 2001 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Marat Safin, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Sébastien Grosjean überraschte die Konkurrenz und gewann als Sechster der Setzliste das Turnier. Er gewann damit seinen einzigen Masters-Titel der Karriere sowie den zweiten Titel insgesamt.
Im Doppel traten Nicklas Kulti und Maks Mirny nicht erneut zusammen an. Mit Ellis Ferreira und Rick Leach gewann eine ungesetzte Paarung das Turnier. Sie gewannen ihren achten gemeinsamen Titel. Für Ferreira war es der 17., für Leach der 43. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie die 8 gesetzten Doppel im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Paris
Accor Arena